Centro médico es una expresión alternativa para referirse a un hospital. Además, puede hacer referencia a:

Complejos hospitalarios

Estados Unidos 

 Centro Médico Cedars-Sinaí, en la ciudad de Los Ángeles, California. 
 Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, en la ciudad de Bethesda, Maryland.
 Centro Médico Weill Cornell, en la ciudad de Nueva York.

Israel 

 Centro Médico Soroka, en la ciudad de Beerseba.

México 

 Centro Médico ABC, en la Ciudad de México.
 Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, en la Ciudad de México.
 Centro Médico Nacional de Occidente, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
 Centro Médico Nacional La Raza, en la Ciudad de México. 
 Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la Ciudad de México.

Televisión 

 Centro médico, serie de televisión de España estrenada en 2015.
 Centro médico, serie de televisión estadounidense emitida entre 1969 y 1976.

Transporte 

 Centro Médico, estación del metro de la Ciudad de México.